Xarqueada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Charqueadas (ort), Rio Grande do Sul, 
 Charqueada (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar